DFT (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
Data Flow Test
Dichtheidsfunctionaaltheorie, een kwantummechanische methode
Discrete fouriertransformatie